Naselje u Hrvatskoj:
 Brinje, naselje u Ličko-senjskoj županiji

Naselja u Sloveniji:
 Brinje (Dol pri Ljubljani, Slovenija), naselje u općini Dol pri Ljubljani
 Brinje (Šentrupert, Slovenija), naselje u općini Šentrupert